A 2005-ös MotoGP-világbajnokság volt az 57. gyorsaságimotoros-világbajnoki szezon. A MotoGP világbajnoka az olasz Valentino Rossi, a 250 köbcentimétereseké Dani Pedrosa, míg a nyolcadlitereseké Thomas Lüthi lett.

Nagydíjak

Végeredmény

MotoGP

250 cm³

125 cm³

Versenyzők

MotoGP

250 cm³

125 cm³ 

MotoGP-szezonok